Charlie kan syfta på:

 Charlie (namn) – ett namn
 Charlie by Kabusa – ett bokförlag 
 Charlie-klass – en klass sovjetiska robotubåtar
 Charlie Weasley – en romanfigur i Harry Potter-böckerna
 Charlie Hebdo – en fransk satirisk veckotidning
 Charlie Mensuel – en fransk serietidning

Personer
 Charlie Chaplin (1889–1977), en brittisk skådespelare
 Charlie (musiker) (1947–), en ungersk sångartist, Károly Horváth